Surget bezeichnet:

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Beuvron, siehe Surget (Fluss)

Surget ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Surget (* 1948), französischer Jugendbuchautor
 Merlin Surget (* 1999),  französischer Snowboarder